Goma-arábica
Disco de goma-laca
Goma-2

Alimentação 
Tapioca
Bala de goma
Goma de mascar

Localidades
Goma (República Democrática do Congo)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos